Zimbalist ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Zimbalist (* 1947), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Efrem Zimbalist (1889–1985), russisch-amerikanischer Violinist und Komponist
 Efrem Zimbalist, Jr. (1918–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Zimbalist (* 1978), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Sam Zimbalist (1904–1958), US-amerikanischer Filmproduzent
 Stephanie Zimbalist (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin